Jerzy IV (1106-1158) –‬‭ król Makurii w Nubii
 Jerzy IV Lasza (1192-1223) – król Gruzji 1213-1223
 Jerzy IV Wilhelm (1660-1675) – książę legnicko-brzeski 1672-1675
 Jerzy IV Hanowerski (1762-1830) – król Wielkiej Brytanii i Hanoweru 1820-1830
 Jerzy IV (1813-1882) - biskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego